Radešić je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Breznički Hum, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 233 stanovnika te 70 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji